Die Abkürzung LZO oder LzO steht für:

 Lempel-Ziv-Oberhumer, Bibliothek für verlustfreie Datenkompression
 Landessparkasse zu Oldenburg, Sparkasse im Raum Weser-Ems

LZO